Il existe quatre landgraves de Thuringe 
 Louis  de Thuringe ;
 Louis II de Thuringe ;
 Louis III de Thuringe ;
 Louis IV de Thuringe